Pflanz ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Alois Pflanz (1797–1844), württembergischer Landtagsabgeordneter und Theologe
 Elisabeth Pflanz (bekannt als Sarah Camp; * 1946), deutsche Kabarettistin, Autorin und Schauspielerin
 Gundula Momsen-Pflanz (* 1976), deutsche Juristin, Richterin am Bundesgerichtshof
 Heidemarie Bischoff-Pflanz (* 1942), deutsche Erzieherin und Politikerin (Alternative Liste für Demokratie und Umweltschutz), MdA
 Josef Anton Pflanz (1819–1883), katholischer deutscher Schriftsteller und Lehrer
 Lydia Pflanz (* 1949), bayerische Politikerin (CSU)
 Paul Pflanz (1880–1955), deutscher evangelischer Pfarrer und Heimatforscher

Siehe auch:
 Historisches Schuhmuseum Pflanz, Privatmuseum in Landsberg am Lech